Хамиш (князівство) — князівство в Черкесії.
 Хамиш (гора) — гора в Криму.